

Toponymes

Inverness, ville d'Écosse ;
 Inverness, circonscription du Parlement d'Écosse.

Inverness, municipalité de comté canadienne située dans la province de Nouvelle-Écosse, qui a donné son nom au comté d'Inverness et à l'ancienne circonscription fédérale d'Inverness ;
 Inverness, municipalité canadienne située dans la province du Québec ;
 Inverness est une communauté dans le comté de Prince de l'Île-du-Prince-Édouard ;

Inverness, localité de l'État de Californie, située dans le comté de Marin ;
 Inverness, localité de l'État de Floride, située dans le comté de Citrus ;
 Inverness, localité de l'État de l'Illinois, située dans le comté de Cook ;
 Inverness, localité de l'État du Mississippi, située dans le comté de Sunflower ;
 Inverness, localité de l'État du Montana, située dans le comté de Hill.